Abecedarians — американський музичний гурт, що грав у 1980-тих роках. Спеціалізувалися у важких пост-панківських піснях під синтезатор і з ревербераціями. До складу входили Кріс Манек (Chris Manecke, гітара, вокал, клавішні), Кевін Долан (Kevin Dolan, ударні) та Джон Блейк (John Blake, бас-гітара).

Дискографія

Singles 

 Smiling Monarchs (6:34) / Benway's Carnival (5:08) (12", Factory UK FAC-117, April 1985)

Альбоми 
 Eureka (LP, Southwest Audio Reproductions 7-PV-50772, 1986)
 Ghosts / Soil / Beneath The City Of The Hedonistic Bohemians // I Glide/ Mice & Coconut Tree / The Misery Of Cities
 Reissued by Caroline (CAROL-1342, 1987) with different sleeve and «The Other Side Of The Fence» replacing «Beneath The City Of The Hedonistic Bohemians»
 Resin (LP, Caroline CAROL-1343, 1988)
 Dinner / Spaghetti Western / Where Whitie Ain't Allowed / Wild Flowers Grow From The Trash // Press Escape / Laugh At Yourself / Sufferin' Tarnation / Panic In Needle Park
 AB-CD (CD, Caroline CAROL-CD-1343, 1988)
 Ghosts (6:42) / Soil (7:00) / The Other Side Of The Fence (4:09) / I Glide (7:32) / Mice & Coconut Tree (4:59) / Smiling Monarchs (6:48) / Dinner (4:49) / Spaghetti Western (6:25) / Where Whitie Ain't Allowed (3:54) / Press Escape (5:01) / Laugh At Yourself (3:37) / Surf Western (3:17) / Panic In Needle Park (6:55)
 CD version of Resin with previously-released tracks
 The Other Side Of The Fence (2×10", Independent Project Records IP-031/032, 1990)
 Beneath The City Of The Hedonistic Bohemians / Ghosts / John's Pop // Come Out / Classic / Spaghetti Western /// Switch / Where's Karen / Soil // The Other Side Of The Fence / Wildflower / They Said Tomorrow
 ранні записи за 1983—1985

Збірки 
 «They Said Tomorrow» — L.A. Mantra II (касета, Trance Port Tapes, 1984)
 перевиданий Calypso Now, 1985
 «They Said Tomorrow» — Scream: The Compilation LP, Geffen Records, 1987)
 «Smiling Monarchs» — Hardest Hits Volume Two (CD, SPG Music Productions Ltd., 1992)
 «Smiling Monarchs» — Voices In The Air (CD, Wavestation, 1993)
 «Smiling Monarchs» — Too Young To Know, Too Wild To Care…1978-1992 The Factory Story Part One (CD, London, 1997)
 «Smiling Monarchs» — Auteur Labels: Factory Records 1984 (CD, Les Temps Modernes, 2009)
 «Benway's Carnival» — Auteur Labels: Independent Project Records (CD, Les Temps Modernes, 2010)

Примітки

Посилання 
 Abecedarians на MySpace 

Музичні гурти Каліфорнії
Музичні гурти експериментальних напрямків
Пост-панк гурти
Рок-гурти США
Музичні колективи, що з'явились 1983